Skyline Tower ist der Name mehrerer Hochhäuser

 Skyline Tower (München), Deutschland
 Skyline Tower (New York), New York, USA
 Skyline Tower (Saint Paul), Minnesota, USA
 Skyline Tower (Gold Coast City), Queensland, Australien